Села:
 Чортория — Вінницька область, Іллінецький район
 Чортория — Чернівецька область, Вижницький район

 Чортория — колишня назва села Миролюбівка Тернопільського району 
 Чортория — колишня назва села Кам'яне Жидачівського району